Seki – miasto w Japonii, w prefekturze Gifu na wyspie Honsiu
 seki – pojęcie w grze go